Desa Tanggungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 112,30), Jawa Timur, 
 Desa Tanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 111,56), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar